Douré peut désigner :

Burkina Faso

 Kèra-Douré, une commune rurale située dans le département de Bassi dans la province du Zondoma et la région Nord 
 Douré, un village du département de Bané dans la province du Boulgou et la région Centre-Est 
 Douré, un village du département de Barani dans la province du Kossi et la région de la Boucle du Mouhoun 
 Douré, un village du département de Béré dans la province du Zoundwéogo et la région Centre-Sud
 Douré, un village du département Boudry dans la province du Ganzourgou et la région Plateau-Central
 Douré, un village du département de Boussouma dans la province du Sanmatenga et la région Centre-Nord
 Douré, un village du département de Doulougou dans la province du Bazèga et la région Centre-Sud
 Douré, une commune rurale située dans le département de Gourcy dans la province du Zondoma et la région Nord
 Douré, une commune située dans le département de Kirsi de la province du Passoré dans la région Nord
 Douré, un village du département de Kokologo dans la province du Boulkiemdé et la région Centre-Ouest
 Douré, un village du département de Tanghin-Dassouri dans la province du Kadiogo et la région Centre
 Douré, un village du département de Tenkodogo dans la province du Boulgou et la région Centre-Est
 Douré, un village du département de Toéghin dans la province du Kourwéogo et la région Plateau-Central
 Douré, une localité située dans le département de Yako de la province du Passoré dans la région Nord
 Douré, une ville du département de Zimtenga, dans la province de Bam et la région Centre-Nord
 Douré, un village du département de Zorgho dans la province du Ganzourgou et la région Plateau-Central

Homonymie de localités